Hechter est un nom de famille notamment porté par :
Charles Hechter (1886-1951), peintre roumano-américain ;
Daniel Hechter (1938- ), créateur de mode français ;
Iosif Hechter (1907-1945), écrivain roumain ;
 (1942- ), aviateur sud-africain.

Voir aussi 

Homonymie de patronyme germanique
Patronyme juif